Флаг муниципального образования сельское поселение Нико́льское Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 августа 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6750.

Описание 
«Прямоугольное голубое двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба в зелёном, белом, жёлтом и голубом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле серебряный арочный проём, поверх границы которого вверху и по сторонам золотая цепь, у которой на концах золотые еловые шишки, причём правая поднята выше. Проём сопровождён вверху золотым летящим вправо ястребом с распростёртыми крыльями и обременён лазоревым колоколом над тремя зелёными дубовыми листьями сложенными веерообразно».

В геральдике стороны даются со стороны лица держащего щит.

Символика 

Флаг разработан на основе герба сельского поселения Никольское.

Территории, вошедшие в состав сельского поселения Никольское, имеют богатую многовековую историю. Так село Никольское, одно из древнейших сёл Подмосковья, впервые упоминается в духовной грамоте великого князя Ивана Красного в 1358 году.

Современное муниципальное образование объединило в себе три сельских округа: Волковский, Никольский и Шараповский. На флаге поселения это аллегорически отражено тремя соединёнными дубовыми листьями, что подчёркивает общность и единство территории.

Дубовые листья также символизируют природные массивы, занимающие территорию поселения, здесь часто встречаются дубовые рощи.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста, также отражает сельскохозяйственные угодья муниципального образования.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Символика ястреба на флаге поселения многозначна:

— летящий ястреб отражает неразрывную связь Никольского поселения с авиацией: в южной части поселения находится военный аэродром Кубинка, на котором базируются известные пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи»;

— градообразующим предприятием поселения стал 121-й авиационный ремонтный завод, крупнейший в России, созданный на базе передислоцированных сюда 55-х стационарных авиаремонтных мастерских;

— ястреб указывает на деревню Ястребки, происхождение которой связано с княжеской и царской ястребиной охотой издавна популярной на Руси.

Арочный проём (арка) символизирует поселение как западные ворота Одинцовского района. Открытая арка — символ радушия и гостеприимства. Белая (серебряная) арка аллегорически показывает сельское поселение Никольское как место благоприятное для оздоровительного отдыха — здесь расположены многочисленные здравницы и санатории.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Расположенная по краю арки цепь с двумя гирями напоминает об известнейшем историческом промысле местных умельцев — производстве ходиков и настенных часов. Возникший в деревне Шарапово в 60-е годы XIX века часовой промысел быстро развился и уже 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве получили награду «за новизну самого дела» и низшую во всей России стоимость.

Символика колокола на флаге многозначна:

— колокол — фигура из герба Звенигорода, напоминает, что изначально земли, вошедшие в состав современного сельского поселения, находились в Звенигородском уезде;

— колокол как символ духовности, благого вестника символизирует храмы, строившиеся здесь на протяжении многих столетий, а также то, что часть земель в прошлом принадлежала монастырям: так здесь имели свои владения и подворья Троице-Сергиева лавра, Саввино-Сторожевский монастырь.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, возвышенных устремлений; цвет бескрайнего неба.

Примечания